Une remorque autochargeuse (souvent appelée simplement autochargeuse) est une machine agricole destinée à la récolte de fourrages, parfois de paille, en vrac.

Définition 

C'est un matériel agricole qui permet de récolter principalement de l'herbe en vrac pour soit la stocker en foin ou dans un silo sous forme d'ensilage, soit pour la fourrager directement aux animaux (bovins, ovins, caprins, etc.).

Fonctionnement 

C'est un outil tracté et entraîné par prise de force de tracteur. Elle est composée d'un pickup pour ramasser l'herbe, d'une caisse avec un fond mouvant pour la vider.

Périodes d'utilisation 

Elle est utilisée lors des récoltes d'herbe (du printemps à l'automne). Une faucheuse peut être accrochée à l'avant du tracteur pour réaliser les opérations de fauche et de ramassage en un seul passage. Elle peut aussi être utilisée comme simple remorque pour la récolte de maïs ensilage. À ce moment-là, c'est l'ensileuse qui souffle le fourrage dans la caisse et le pickup n'est pas utilisé.

Caractéristiques de cette machine 

Les capacités de caisse varient de 3 ou  à plus de  selon les besoins des exploitations. Les marques les plus connues sont Pöttinger, Strautmann, Krone, Schuitemaker, Claas, John Deere, Deutz et Fendt.

Machinisme agricole